Senta – imię
 Senta Berger (ur. 1941) – austriacka aktorka i producentka
 Senta Kleger (ur. 1978) – szwajcarska lekkoatletka
 Senta – miasto w Serbii
 FK Senta – serbski klub piłkarski
 (550) Senta – planetoida